Il doppio del torneo di tennis Guarujá Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Luiz Mattar e Cássio Motta che hanno battuto in finale Martin Hipp e Tore Meinecke 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Ricardo Acioly /  Ricardo Acuña (primo turno)
 Ronnie Båthman /  Carlos Di Laura (semifinali)

 Dácio Campos /  Carlos Kirmayr (quarti di finale)
 César Kist /  João Soares (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Guarujá Open 1987